«Полный привод» () — британо-французская приключенческая кинокомедия, вышедшая в 2002 году.

Сюжет 
Мольтес, отбывающий наказание в тюрьме, с помощью своего друга, надзирателя Реджио, играет в лотерею. Однажды билет Мольтеса выигрывает 15 миллионов евро. Но выигравший билет попал к жене Реджио, которая уехала в Африку на авторалли. Мольтес бежит из тюрьмы в направлении Бамако, чтобы найти свой выигрыш…

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы-боевики Франции
Кинокомедии Франции
Приключенческие фильмы Франции
Фильмы-боевики Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2002 года
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы Алена Берберяна
Фильмы Фредерика Форестье